Prickler ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Prickler (1885–1952), deutscher Filmproduzent, Produktions- und Herstellungsleiter
 Harald Prickler (1934–2018), österreichischer Historiker